(3827) Zdeněkhorský es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 3 de noviembre de 1986 por Antonín Mrkos desde el Observatorio Kleť, České Budějovice, República Checa.

Designación y nombre 
Designado provisionalmente como 1986 VU. Fue nombrado Zdeněkhorský en honor al astrónomo e historiador checo Zdeněk Horský.

Véase también 
 Lista de asteroides del (3801) al (3900)
 Cuerpo menor del sistema solar

Referencias 

Asteroides del cinturón principal
Objetos astronómicos descubiertos por Antonín Mrkos
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio Kleť
Objetos astronómicos descubiertos en 1986
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides